BSD kan syfta på: 

 BSD – ett Unix-liknande operativsystem, se Berkeley Software Distribution
 BSD sockets – ett programmeringsgränssnitt (API)
 BSD-licens – ett antal licenser för öppen källkod
 PC-BSD – ett FreeBSD-baserat unixliknande operativsystem
 BSD – den valuta som används i Bahamas i Nordamerika, se Bahamansk dollar
 BSD – ett viktigt olöst problem inom matematiken, se Birch–Swinnerton-Dyers förmodan
 BSD – en internationell kampanj grundad på ett palestinskt upprop från 2005, se Bojkott, desinvesteringar och sanktioner